Sleepwalkers foi uma série de ficção científica exibida pela NBC, criada por David S. Goyer e Stephen Kronish, e estrelada por Naomi Watts e Bruce Greenwood. Apenas 9 episódios foram produzidos, e a série foi cancelada em duas semanas, porém, suas transmissões continuaram na costa oeste, até o último episódio.

O seriado contava a história de um grupo de pesquisadores, que usavam tecnologia para entrar nos sonhos de pacientes psiquiátricos, com o fim de resolver seus problemas.

Elenco
Naomi Watts como Kate Russell
Kathrin Nicholson como Gail Bradford
Jeffrey D. Samms como Ben Costigan
Abraham Benrubi como Vincent Konefke
Bruce Greenwood como Dr. Nathan Bradford

Episódios

1ª Temporada

Ligações externas 

Séries da NBC
Séries de televisão de ficção científica dos Estados Unidos
Séries de televisão de ficção científica da década de 1990
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 1997
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 1998
Programas de televisão em língua inglesa